Ngankam ist der Familienname folgender Personen:

 Jessic Ngankam (* 2000), deutsch-kamerunischer Fußballspieler
 Roussel Ngankam (* 1993), deutsch-kamerunischer Fußballspieler